Catedral de San Mateo puede referirse a:

 Catedral de San Mateo, en Osorno (Chile).
 Catedral de San Mateo el Apóstol, en  Washington D. C. (Estados Unidos).